

Persone
 Chris Vrenna – musicista statunitense
 Gianni Vrenna – dirigente sportivo italiano
 Luigi Vrenna – mafioso italiano
 Raffaele Vrenna – dirigente sportivo, dirigente d'azienda e imprenditore italiano

Altro
 'Ndrina Vrenna – 'ndrina di Crotone